Aho kan syfta på:

Geografi

Finland

 Aho-Kuukkeli – en ö i sjön Kallavesi 
 Aho-Karttunen – en ö i sjön Syväri
 Aho-Pöydänsaari – en halvö i sjön Päijänne
 Aho-Kauttio och Lehto-Kauttio – en ö i sjön Syväri
 Musta-aho – en halvö i sjön Vuokkijärvi

Nordkorea

 Aho-dong – en stad i provinsen Södra Hwanghae